Svenska cupen i fotboll 2019/2020 är den 64:e säsongen av Svenska cupen i Sverige. Svenska cupen spelas med två omgångar under 2019 där lagen från Allsvenskan och Superettan går in i den andra omgången.

Mästare blev IFK Göteborg, som i finalen slog Malmö FF med 2–1 efter förlängning.

Preliminära omgångar

Omgång 1

Totalt deltar 64 lag i den andra omgången och består av lag från Ettan eller lägre.

Omgång 2

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Svenskfotboll.se